Melbourne City Football Club er en australsk fodboldklub fra byen Melbourne i delstaten Victoria.

Historie 
Klubben blev grundlagt i 2009 under navnet Melbourne Heart, og blev medlem af A-League i 2010-11 sæsonen.

Klubben blev i 2014 købt af City Football Group, som også ejer Manchester City og New York City FC. Klubbens branding blev herefter ændret til at passe med dens nye søsterklubber, da klubben blev omdøbt til Melbourne City, og deres røde og hvid stribet trøjer blev ændret til den lyseblå farve som de andre hold også bruger.

Klubben vandt sit første australske mesterskab i 2021.

Nuværende trup

Kilder

Eksterne henvisninger 

Etableret i 2009
Fodboldklubber i Australien
A-league hold
Etableret i 2009
Fodboldklubber i Australien
A-league hold